Havana puede referirse a:

Toponimia

En Cuba 
 La Habana, ciudad capital - exónimo en inglés: Havana.

En Estados Unidos 
 Havana, ciudad del estado de Arkansas;
 Havana, ciudad del estado de Dakota del Norte;
Havana, pueblo del estado de Florida;
 Havana, ciudad del estado de Illinois;
 Havana, ciudad del estado de Kansas;
 Havana, lugar designado por el censo del estado de Texas;
 Municipio de Havana (condado de Deuel, Dakota del Sur);
 Municipio de Havana (condado de Mason, Illinois);
 Municipio de Havana (condado de Steele, Minnesota);
Pequeña Habana, distrito de Miami.

Miscelánea 
 Havana, canción de la cantante cubana-mexicana Camila Cabello.
 Havana Brown, artista y DJ australiana de música pop.
 Havana Club, marca de ron cubano.
 Havana 3 A.M., supergrupo post-Clash del bajista Paul Simonon.

Havanna, empresa multinacional argentina productora de alimentos, reconocida principalmente por sus alfajores;